Sezóna 1986/1987 byla 41. sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým CSKA Moskva.

Nejhorší dva celky první fáze čekala prolínací soutěž proti šestici nejlepších týmů 2. ligy. Vzhledem k rozšíření soutěže si účast v nejvyšší soutěži zajistily 4 nejlepší celky této baráže. Avtomobilist Sverdlovsk se udržel. Salavat Julajev Ufa v baráži neuspěla a sestoupila. Do nejvyšší soutěže nově postoupily týmy Torpedo Jaroslavl, Ižstal Iževsk a Torpedo Ust-Kamenogorsk.

První fáze

Finálová skupina 

Sovětská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1986
Lední hokej v roce 1987